Тестирование

Митковы (Митьковы, Мицковы) — древний русский дворянский род.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Орловской и Владимирской губерний.

История рода 
Предок фамилии Митковых — Степан Митков Хорев послан из Коломны до Рязани для препровождения ногайского царевича и его посланцев (1509). В битве при Молодях погиб из Тулы сын боярский Третьяк Лобанов Мицков (июль 1572). Данила Осипович Митков за московское осадное сидение пожалован вотчинами (1619). Кирилл Андреевич воевода в Курске (1657).

Род значится в списке помещичьих имений владевших в С-Петербургской губернии 100 и более душ (1860).

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из которых в верхней части, в голубом поле, изображена серебряная звезда и под ней серебряная шпага, остроконечием обращённая в правую сторону. В нижней части, в золотом поле, находится ездок, скачущий на вороной лошади в правую сторону, держащий в руке в верх поднятую палицу. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный золотом.

Известные представители 
 Митьков Иван Дмитриевич — московский дворянин (1658).
 Митьков Пётр Григорьевич — стряпчий (1692).
 Митьковы Алексей Семёнович и Тимофей Фёдорович — московские дворяне (1692—1695).
 Митьков Михаил Фотиевич — русский офицер, декабрист, ученый-метеоролог (1791—1849).
 Миткова Татьяна Ростиславовна — советская и российская тележурналистка, телеведущая (р. 1955).

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники